Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1984 година e 35-и пореден.

Започва на 25 март 1984 г. и завършва на 21 октомври.

Съдържа в календара 16 старта.

Стартове 

  Дават се половината точки. Състезанието е спряно поради опасни условия.

Класиране

При пилотите

При конструкторите 

Точките се дават 9-6-4-3-2-1 съответно за класираните от първо до шесто място във всяко състезание.

 На 18 юли отборът на Тирел-Форд е дисквалифициран от всички състезания и му е забранено участието в следващите, заради техническо несъответствие, установено по време на състезанието в Детройт.
 *Дават се половината от полагащите се точки на състезанието от Голямата награда на Mонако поради завършване на по-малко от 75 % от планираното разстояние.

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони